Grund kan som auktorsförkortning betyda:

 Roger Grund
 Darryl W. Grund

Robotskapade auktorsförkortningar